A revista Exame PME foi uma revista brasileira especializada em economia e negócios, publicada pela Editora Abril. Ao contrário de sua "irmã" mais velha, a Revista Exame, que é focada no segmento de grandes empresas, a Exame PME se concentra em temas e assuntos voltados especialmente para pequenas e médias empresas (PMEs). A revista foi criada com intenção de atender a este nicho do mercado, uma vez que as PMEs são carentes de publicação direcionadas. Sua última edição circulou em junho de 2015, logo após a publicação foi incorporada à revista Exame.

Ligações externas
Portal Exame
Revista Exame (Brasil)

Exame
Revistas em papel
Editora Abril